Estanciero puede designar:

 al patrón o propietario de una estancia, un vasto establecimiento rural dedicado sobre todo a la cría extensiva de ganado.
 al juego del Estanciero, una versión del Monopoly adaptada a la geografía argentina.